Das Bellinzona Ladies Open 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Bellinzona, Schweiz. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 11. bis 17. April 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Bellinzona Ladies Open 2022 fand am 11. und 12. April 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Bellinzona